Тургеневское муниципальное образование

Городское поселение 

Тургеневское городское поселение — в Ардатовском муниципальном районе Мордовии.

Сельское поселение 
 Тургеневское сельское поселение — в Меленковском муниципальном районе Владимирской области.
 Тургеневское сельское поселение — в бывшем Полесском муниципальном районе Калининградской области (упразднено в 2017 году).
 Тургеневское муниципальное образование — сельское поселение в Аткарском муниципальном районе Саратовской области.
 Муниципальное образование Тургеневское — сельское поселение в Чернском районе Тульской области.